Taipei Open 2015, właśc. OEC Taipei WTA Challenger 2015 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2015 z cyklu Taipei Open rozgrywany w dniach 16–22 listopada 2015 roku w Tajpej na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 125 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015
2015 w Azji